Matsubara est un mot d'origine japonaise pouvant désigner
 Matsubara (松原市), ville japonaise

Patronyme 

 Arisa Matsubara (née en 1995), footballeuse japonaise
 Miki Matsubara (née en 1959), musicienne japonaise
 Natsumi Matsubara (née en 1990), chanteuse japonaise
 Rie Matsubara (née en 1993), gymnaste japonaise
 Takeo Matsubara (1921-2014), scientifique ayant travaillé dans les années 50 et 60 sur la mécanique quantique et la physique du solide 
 Yoshika Matsubara (né en 1974), footballeur japonais

Voir aussi 
 Matsubara, club de football brésilien, fondé par un Brésilien d'origine japonaise, Sueo Matsubara

Références